Чемпионат Нидерландов по футболу 1958—1959 является третьим официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В шестой раз в своей истории чемпионом Нидерландов стала «Спарта». Всего было сыграно 306 игр и забито 1188 голов (в среднем 3,88 гола за игру). Чемпионат проходил с 24 августа 1958 года по 31 мая 1959 года.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 ДВС/А занял место «БВК Амстердам» после объединения.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1958/1959
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1958 году
Спорт в Нидерландах в 1959 году